Termenul „Roua” se poate referi la:

Rouă, un fenomen metereologic 
Roua, Mureș, localitate din România